Le traité de San Ildefonso peut renvoyer à quelques-uns des accords ci-après, signés au palais royal de la Granja de San Ildefonso, résidence occasionnelle de la famille royale d'Espagne, dans la ville de San Ildefonso, province de Ségovie :
 Traité de San Ildefonso (1725), accord préliminaire pour conclure le mariage de Joseph  de Portugal et l'infante espagnole Marie-Anne-Victoire d'Espagne, ratifié à Madrid en 1727 et devenu effectif en 1729.  
 Traité de San Ildefonso (1742), traité d'amitié, navigation et commerce signé entre l'Espagne et le Danemark, 
 Traité de San Ildefonso (1765), accord d'extradition conclu  entre l'Espagne et la  France.
 Traité de San Ildefonso (1777), traité territorial par lequel l'Espagne et le  Portugal établissent leurs frontières en Amérique du Sud.
 Traité de San Ildefonso (1796), appelé aussi deuxième traité de San Ildefonso, par lequel la France et l'Espagne conviennent de maintenir une politique militaire conjointe face au Royaume-Uni.
 Traité de San Ildefonso (1800), signé dans le secret par Bonaparte, appelé aussi troisième traité de San Ildefonso, accord préliminaire par lequel l'Espagne cède la Louisiane et le duché de Parme à la France en échange du grand-duché de Toscane. Ce traité a été amplifié et confirmé par le traité d'Aranjuez en 1801.

Lien externe